Adilson Pinheiro Bispo (Rio de Janeiro, DF, 8 de maio de 1952) é um sambista, cantor e compositor de música popular brasileira.

História
Começou a sua carreira frequentando o Pagode do Arlindinho, de Arlindo Cruz no início da década de 1980.  A cantora Beth Carvalho gravou em 1984 canção de sua autoria Coração Feliz, virou título do disco. O compositor tem mais de 100 canções gravadas.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro